Алекса́ндр Ива́нович Ле́бедев:
 Лебедев, Александр Иванович (1826—?) — русский живописец-литограф, академик Императорской Академии художеств.
 Лебедев, Александр Иванович (1930—2012) — советский и российский актёр.
 Лебедев, Александр Иванович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 4 марта 1917. Примечания